Cônsul (Roma Antiga) — magistratura máxima durante a República Romana e no início do império
 Cônsul (diplomacia) — representação de um Estado nacional em país estrangeiro
 Consulado (Revolução Francesa) — regime político vigente na França (1799-1804),  liderado por Napoleão Bonaparte
 Consulado do Mar
 Consulado (escola de samba) — de Florianópolis, Brasil